Сульфид нептуния(III) — бинарное неорганическое соединение,
соль нептуния и сероводородной кислоты
с формулой NpS,
чёрные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Пропускание серорводорода через нагретый до 1000°С оксид нептуния(IV).

 Разложение при нагревании в вакууме пентасульфида тринептуния:

Физические свойства 
Сульфид нептуния(III) образует чёрные кристаллы нескольких модификаций:
 α-NpS, ромбическая сингония, пространственная группа P nma, параметры ячейки a = 1,06 нм, b = 0,386 нм, c = 1,03 нм, Z = 4, существует при температуре ниже 1200°С;
 β-NpS, тетрагональная сингония, параметры ячейки a = 1,494 нм, c = 1,984 нм существует в интервале температур 1200÷1500°С;
 γ-NpS, кубическая сингония, пространственная группа I 3d, параметры ячейки a = 0,844 нм, существует при температуре выше 1500°С.

Не растворяется в воде.

Литература 
 
 
 
 
 

Соединения нептуния
нептуния
Сульфиды нептуния